África — continente
Afro 
Afro (moeda) — moeda oficial proposta para a União Africana

Desambiguação